Сте́фани Шмидт (, урождённая Сте́фани Маква́йкар, ; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает дизайнером.

Замужем, муж — канадский кёрлингист Эрин Шмидт (), он играл в команде Саскачевана на .

Начала заниматься кёрлингом в 1997, в возрасте 8 лет.

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Дизайнеры Канады